Лиламин (дегидроабетиламин) — вещество природного происхождения, дитерпеновый амин, имеющий слабую аффинность к каннабиноидным рецепторам CB1 и CB2. Ингибитор киназы пируватдегидрогеназы. Будучи оптически активным веществом, лиламин используется в качестве хирального агента для разделения карбоксиловых кислот.

Содержится в сосне и способен ингибировать образование холестерина в клетке.

См. также 
 Смоляные кислоты
 Тетрагидроканнабинол

Примечания 

Каннабиноиды
Дитерпены
Первичные амины
Соединения азота по алфавиту